Ке́він' () — чоловіче ім'я гойдельського походження, поширене в англомовних країнах; оригінальна форма  буквально означає «шляхетного походження».

Відомі носії 

 Кевін Кілнер — американський актор
 Кевін Бейкон — американський актор
 Кевін Глендалоський — ірландський святий, покровитель Дубліна
 Кевін Костнер — американський актор
 Кевін Кюї (. 1975) — канадський керлінгіст
  — німецький хокеїст
 Кевін Пікард — американський композитор
 Кевін Сакр — британський актор
 Кевін Спейсі — американський актор
 Кевін Вокер — персонаж американського телесеріалу «Брати і сестри»
 Серж Кевін (. 1994) — габонський футболіст, нападник.

Вигадані 
 Кевін — серійний вбивця-канібал з циклу «Місто гріхів».
 Кевін МакКалістер — головний герой серії комедій «Сам удома».